A 2009-es Australian Open férfi címvédője a spanyol Rafael Nadal volt, aki a negyeddöntőben sérülés miatt kénytelen volt feladni a mérkőzését a brit Andy Murray ellen, Murray 6–3, 7–6(2), 3–0-s vezetésénél. A döntőt végül a világranglista első és ötödik helyezett játékosa, Roger Federer és Andy Murray játszotta, amelyben a svájci teniszező 6–3, 6–4, 7–6(11) arányú győzelmet aratott. Federernek ez volt a negyedik tornagyőzelme az Australian Openen. Murray második Grand Slam-döntőjét játszotta, 2008-ban a US Openen szintén Federertől kapott ki.

Kiemeltek 

  'Roger Federer (Bajnok)
  Rafael Nadal  (Negyeddöntő)
  Novak Đoković (Negyeddöntő)
  Juan Martín del Potro (4. kör)
  Andy Murray (Döntő)
  Nyikolaj Davigyenko  (Negyeddöntő)
  Andy Roddick (Negyeddöntő)
  Robin Söderling (1. kör)
  Fernando Verdasco (4. kör)
  Jo-Wilfried Tsonga   (Elődöntő)
  Fernando González (4. kör)
  Gaël Monfils (3. kör)
  Radek Štěpánek (1. kör)
  Marin Čilić (Elődöntő)
  Tommy Robredo (1. kör)
  David Ferrer (2. kör)

 Tommy Haas ''(3. kör)
 Stanislas Wawrinka ''(3. kör)
 Mihail Juzsnij  ''(3. kör)
 Tomáš Berdych'' (2. kör)
 Lleyton Hewitt ''(4. kör)
 Juan Carlos Ferrero ''(1. kör)
 Ivan Ljubičić ''(3. kör)
 Sam Querrey ''(1. kör)
 Nicolás Almagro ''(4. kör)
 Philipp Kohlschreiber ''(3. kör)
 Jürgen Melzer ''(1. kör)
 Viktor Troicki ''(2. kör)
 Juan Mónaco ''(3. kör)
 Albert Montañés ''(3. kör)
 Jérémy Chardy  '' (1. kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Eredmények

F1